Donato steht für:

 eine Gemeinde in der italienischen Provinz Biella (BI), Region Piemont, siehe Donato

Donato ist 
 die italienische Form des lateinischen oder römischen männlichen Vornamens Donatus, siehe Donato (Vorname). 

Donato ist der Familienname folgender Personen:
 Baldissera Donato (~1530–1603), italienischer Sänger, Kapellmeister und Komponist
 Cettina Donato (* 1976), italienische Jazzmusikerin
 Edgardo Donato (1897–1963), argentinischer Tango-Musiker und -Komponist
 Eugenio Donato (1937–1983), US-amerikanischer Romanist und Literaturwissenschaftler
 Fabrizio Donato (* 1976), italienischer Dreispringer
 Francesca Donato (* 1969), italienische Politikerin, MdEP
 Gaetano Aldo Donato (1940–2015), römisch-katholischer Bischof
 Jacques Di Donato (* 1942), französischer Musiker
 João Donato (* 1934), brasilianischer Pianist, Sänger und Komponist
 Leonardo Donato (1536–1612), Doge von Venedig, siehe Leonardo Donà
 Luigi De Donato (1975), italienischer Opernsänger (Bass)
 Michel Donato (* 1942), kanadischer Jazzmusiker
 Pietro di Donato (1911–1992), US-amerikanischer Schriftsteller 
 Rafael Ferreira Donato (* 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Ryan Donato (* 1996), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Ted Donato (* 1969), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Donato ist der Künstlername folgender Personen:

 Donato (* 1962), brasilianischer Fußballer
 Donato (Rapper) (* 1983), deutscher Rapper

Siehe auch:
 DiDonato
 Donatus